

Astronomia 
 1404 Ajax – asteroide appartenente al gruppo dei Troiani
 Cratere Ajax – cratere su Teti

Automobili 
 Ajax – modello di automobile svizzera del 1906
 Ajax – modello di automobile francese del 1913
 Ajax – modello di automobile statunitense del 1921
 Ajax – modello di automobile della Nash Motors.

Calcio 
 AFC Ajax – squadra di calcio di Amsterdam (Paesi Bassi)
  – seconda squadra dell’
 Ajax Cape Town Football Club – squadra di calcio di Città del Capo (Sudafrica)

Geografia 

 Ajax – cittadina dell'Ontario (Canada)

Musica 
 Ajax Records – casa discografica di Chicago, Stati Uniti d'America
 Ajax Records – casa discografica del Quebec, Canada

Altro 
 AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) –  tecnica per sviluppare applicazioni web
 Ajax – videogioco del 1987 della Konami
Ajax – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Ajax – nome proprio di persona latino e greco
 Ajax – dramma di Rainer Werner Fassbinder
 Ajax Systems – azienda ucraina
 Ajax – marchio di prodotti per la pulizia della casa e detergenti

Pagine correlate
 Ajax Records
 HMS Ajax